El término conductividad puede aludir, en esta enciclopedia:

En electricidad y química

a la conductividad eléctrica, capacidad de un medio o espacio físico de conducir la electricidad;
a la conductividad molar, conductividad eléctrica cuando existe 1 mol de electrolito por cada litro de disolución;
la conductividad es molecular

En hidráulica
a la conductividad hidráulica, representa la mayor o menor facilidad con que el medio deja pasar el agua;

En materiales
a la conductividad térmica, capacidad de los materiales para conducir el calor.